Das Internazionali BNL d’Italia 2013 war ein Frauen-Tennisturnier der WTA-Tour 2013 in Rom (Italien). Das WTA Rom ist ein Turnier der Kategorie Premier 5 und wird auf Sand ausgetragen. Das Turnier fand vom 11. bis 19. Mai 2013 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali BNL d’Italia 2013 fand vom 11. bis 12. Mai 2013 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Rom